een houten verhoging waarop men zich kan bewegen; zie Podium
een bouwsteiger
een stelling, open rek waar men iets op legt
een houten getimmerte dat iets ondersteunt